Salem Al Ketbi jest analitykiem politycznym, badaczem i pisarzem z Emiratów. Al Ketbi uzyskał tytuł doktora prawa publicznego i nauk politycznych na Uniwersytecie Hassana II w Casablance w Maroku.  Jego praca dyplomowa nosi tytuł "Propaganda polityczna i religijna oraz przywództwo w mediach społecznościowych w świecie arabskim".

Dziennikarstwo 
Al Ketbi pisał dla gazet i mediów, w tym Gulf News i Al-Arabija, a także dla niektórych ośrodków badawczych. Al Ketbi pisze o bezpieczeństwie narodowym ZEA, irańskiej polityce zagranicznej, organizacjach terrorystycznych i grupach ekstremistycznych.

Badania 
Opublikował badania historyczno-analityczne zatytułowane "Zjednoczone Emiraty Arabskie i sprawa palestyńska": Studium historyczne". Badania koncentrowały się na strategii politycznej Zjednoczonych Emiratów Arabskich w odniesieniu do kwestii palestyńskiej od 1971 roku.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Salem Al Ketbi

Przypisy 

Emiratczycy
Politolodzy